Карасуский сельский округ:
 Карасуский сельский округ (Аксуский район) — сельский округ в Аксуском районе Алматинской области.
 Карасуский сельский округ (Жамбылский район) — сельский округ в Жамбылском районе Алматинской области.
 Карасуский сельский округ (Жарминский район) — сельский округ в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.
 Карасуский сельский округ (Тарбагатайский район) — сельский округ в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Карасуский сельский округ (Жамбылская область) — сельский округ в Жамбылской области.
 Карасуский сельский округ (Западно-Казахстанская область) — сельский округ в Западно-Казахстанской области.
 Карасуский сельский округ (Костанайская область) — сельский округ в Костанайской области.
 Карасуский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.
 Карасуский сельский округ (Северо-Казахстанская область) — сельский округ в Северо-Казахстанской области.
 Карасуский сельский округ (Южно-Казахстанская область) — сельский округ в Южно-Казахстанской области.